Бастио́н — пятистороннее долговременное укрепление, возводившееся на углах крепостной ограды.

Фортификация 
 Статьи о бастионах см. :Категория:Бастионы.
 Кэмп Бастион — основная военная база Великобритании в Афганистане.

Техника 
 «Бастион» () — модификация российских ПТРК «Кастет» для танков Т-54(55).
 «Бастион» (модификации «Бастион-П», «Бастион-С») — российский береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой «Оникс» («Яхонт», «БраМос»).
 «Бастион-01» (-02) — серия украинских РСЗО на базе шасси КрАЗ-6322 и РСЗО «Град».
 «Бастион-03» — украинская РСЗО на базе шасси КрАЗ-6322 и РСЗО «Ураган».

Организации 
 «Бастион» — название ОМОН Санкт-Петербурга.
 «Бастион» — советская рок-группа из Одессы.
 «Бастион» — украинский профессиональный футбольный клуб из города Ильичёвск Одесской области.

Геральдика 
 Бастион — польский шляхетский герб рода Гранвилл-Маллетских.

Фильмы 
 Бастион () — чехословацкий мини-сериал 1969 года, режиссёр Мартин Голлы.
 Бастион — советский фильм-драма 1983 года, режиссёр Каков Оразсахатов.
 Бастион () — американский триллер 1998 года, режиссёр Эрик Стивен Стал.
 Бастион () — американский триллер 2011 года, режиссёр Орен Моверман.

См. также 
 Бастионная система укреплений
 Бастионная горка — искусственное образование, расположенное в центре Риги напротив Пороховой башни.
 Bastion — компьютерная игра жанра экшн с элементами ролевой игры, разработанная инди-разработчиком Supergiant Games и выпущенная Warner Bros.
 Bastion host — компьютер в сети, обычно расположенный на внешней стороне «демилитаризованной зоны» организации.
 HESCO bastion — вид габиона.